Die Fußball-Oberliga Nord 1990/91 war die siebzehnte Spielzeit der vom Norddeutschen Fußball-Verband durchgeführten drittklassigen Oberliga Nord.

Meister wurde der VfL Wolfsburg, der sich wie Vizemeister 1. SC Göttingen 05 für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga qualifizierte. In der dortigen Nordgruppe belegten Wolfsburg und Göttingen die Plätze zwei und drei und verblieben in der Oberliga Nord.

An der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde nahm der Drittplatzierte die Amateure von Werder Bremen teil, wo sie im Finale bei der SpVgg 07 Ludwigsburg den Titel gewannen.

In eine der untergeordneten Verbandsligen stiegen Concordia Hamburg, der Wolfenbütteler SV, Vorjahresaufsteiger Eutin 08 und Arminia Hannover ab. Im Gegenzug zur Folgesaison stiegen Kickers Emden und OT Bremen in die Oberliga Nord auf. Mit dem TSV Havelse kam ein Absteiger aus der 2. Bundesliga dazu.



Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 306 Spielen kamen 223.098 Zuschauer (ø 729 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
4.700 TuS Celle – Hamburger SV Amateure (12. Spieltag)

 Niedrigste Zuschauerkulisse
94 Hamburger SV Amateure – Wolfenbütteler SV (21. Spieltag)

Oberliga-Nord-Meister

Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord

Gruppe A

Gruppe B

Literatur

Weblinks 
 

1990
Fußballsaison 1990/91